Bergwiesenbach ist ein Gewässername;

 Bergwiesenbach (Grünbach), linker Oberlauf des Grünbachs (rechter Oberlauf des Peitinger Mühlbachs, zum Lech) am Südrand des Gemeindegebietes von Markt Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Bergwiesenbach (Liese), linker Zufluss der Liese nach Liesborn, Gemeinde Wadersloh, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Bergwiesengraben